Het ATP-toernooi van Stuttgart 2017 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 12 tot en met 19 juni 2017. Er werd gespeeld op de outdoor grasbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het toernooi van 2017 trok ongeveer 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Referenties 

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart